Maie steht für:
 Maien (Zweig), im Safttrieb stehender Zweig oder Baum
 Liebesmaie, Sonderform des Maibaums, siehe Maibaum #Liebesmaien

Maie ist der Familienname folgender Personen:
 Hidetaka Maie (* 2003), japanischer Fußballspieler